Altana heißen:

 Altana, deutscher Chemiekonzern
 Alțâna, Gemeinde in Rumänien
 Altana (Dobre), Dorf in der Landgemeinde Dobre (Powiat Radziejowski), Polen
 Altana (Berg), ein polnischer Berg
Siehe auch:
Altan
Altona